Ел Ретамал има више значења:

 Ел Ретамал (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретамал (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику